Goyescas bezeichnet zwei musikalische Werke von Enrique Granados:
 ein Klavierzyklus aus dem Jahr 1911, siehe Goyescas (Klavierzyklus) 
 eine Oper aus dem Jahr 1915, siehe Goyescas (Oper)